Ку́на () — денежная единица Независимого государства Хорватия в 1941—1945 годах.

История 
26 июля 1941 года вместо югославского динара в Хорватии введена собственная денежная единица — куна, в соотношении 1:1. Куна первоначально выпускалась в виде монет, государственных казначейских билетов и банкнот Министерства народного хозяйства. В 1943 году начат выпуск банкнот Хорватского государственного банка.

В 1945 году куна изъята из обращения, обмен кун на югославский динар производился в период с 30 июня по 9 июля 1945 года в соотношении: 40 кун = 1 динар.

Монеты 
В 1941 году в обращение выпущены цинковые монеты в 1 и 2 куны. Тираж монеты в 1 куну был незначителен, монета крайне редкая.

Пробные монеты

Банкноты

Казначейские билеты

Местный выпуск города Загреба

Примечания

Литература

См. также 
 Хорватская куна

Деньги Независимого Государства Хорватия
Куна
Появились в 1941 году в Хорватии
Банкноты, вышедшие из обращения в 1945 году